Fincher kan syfta på:

Bill Fincher (1896–1978), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
David Fincher (1962–), amerikansk filmregissör
Shorty Fincher (1899–1950), amerikansk countrymusiker
Stephen Fincher (1973–), amerikansk politiker